Turkevich ist der Name von

 Anthony L. Turkevich (1916–2002), US-amerikanischer Chemiker
 Leonid Turkevich (1876–1965), Metropolit der Nordamerikanischen Russisch-Orthodoxen Kirche 

Siehe auch:
 Turkewytsch